Déodat Roché (1877-1978) – storico ed esoterista francese
 Henri-Pierre Roché (1879-1959) – scrittore e collezionista d'arte francese
 Sebastian Roché (1964) – attore francese